Tobias und der Engel ist der Name folgender Gemälde:

 Tobias und der Engel (Pollaiuolo), Gemälde von Piero und Antonio Pollaiuolo (1465/1479)
 Tobias und der Engel (Verrocchio), Gemälde von Andrea del Verrocchio (1470/1475)
 Tobias und der Engel (Lippi), Gemälde von Filippino Lippi (1472/1482)